Il singolare maschile del torneo di tennis ECM Prague Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Robin Vik che ha battuto in finale Jan Hájek 6-4, 7-64.

Teste di serie 

 Robin Vik (Campione)
 Jan Hernych (secondo turno)
 Lukáš Dlouhý (secondo turno)
 Carlos Berlocq (primo turno)

 Julien Benneteau (primo turno)
 Jiří Vaněk (primo turno)
 Albert Montañés (secondo turno)
 Ramón Delgado (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ECM Prague Open 2006